Ljubomir ist ein männlicher Vorname.

Varianten 
 Ljubomir Љубомир – serbokroatisch
 Ljubomir –  bulgarisch
 Ljubomyr – ukrainisch
 Lubomir – polnisch
 Lubomír – tschechisch
 Ľubomír – slowakisch

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist erst seit dem 19. Jahrhundert in verschiedenen slawischen Sprachen verbreitet.

Er leitet sich von ljuba Liebe und mir als Endung slawischer Namen wie Wladimir oder Krešimir ab. Diese kommt vom germanischen -mer und bedeutete berühmt, sagenhaft.

Bekannte Namensträger 

 Ljubomir Davidović (1863–1940), serbischer und jugoslawischer Politiker
 Ljubomir Fejsa (* 1988), serbischer Fußballspieler
 Ljubomir Frčkoski (* 1957), mazedonischer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Ljubomir Geraskow (* 1968), bulgarischer Turner
 Ljubomyr Husar (1933–2017), ukrainischer Großerzbischof
 Lubomir Kavalek (1943–2021), tschechoslowakisch-amerikanischer Schachgroßmeister
 Ljubomir Ljubojević (* 1950), serbischer Schachspieler
 Ljubomir Marić (* 1950), serbischer Politiker (SPS)
 Ljubomir Miletitsch (1863–1937), bulgarischer Sprachwissenschaftler und Ethnograf
 Ljubomir Nenadović (1826–1895), serbischer Schriftsteller
 Ljubomir Pavlović (* 1980), serbischer Handballspieler
 Ljubomir Pipkow (1904–1974), bulgarischer Komponist
 Ljubomyr Polatajko (* 1979), ukrainischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Ljubomir Radanović (* 1960), montenegrinischer Fußballspieler
 Ljubomir Romansky (1912–1989), bulgarisch-deutscher Dirigent
 Ljubomir Tadić (1925–2013), jugoslawischer bzw. serbischer Philosoph
 Ljubomir Vranjes (* 1973), schwedischer Handballnationalspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Slawischer Personenname